

Toponyme 

 Alfeld, commune d'Allemagne dans le land de Bavière ;
 Alfeld, ville d'Allemagne dans le land de Basse-Saxe.

Hydronyme 
Alfeld est un hydronyme notamment porté par :
 lac d'Alfeld et barrage d'Alfeld, lac et barrage dans le département français du Haut-Rhin.